Бога́тая:

Одиночные названия 
 Богатая — река в Приморском крае.
 Богатая — река на Сахалине.
 Богатая — река на Украине.

Словосочетания 
 Богатая Сербия — политическая партия Сербии.